Malediven steht für:

 Malediven, Inselstaat im Indischen Ozean 
 Glückliche Reise – Malediven, Folge der Fernsehreihe Glückliche Reise
 Das Traumhotel – Malediven, Fernsehfilm aus der Reihe Das Traumhotel 
 Das Traumschiff: Malediven, Fernsehfilm aus der Reihe Das Traumschiff

Siehe auch: